Националният отбор по волейбол на Естония представя страната на международни турнири и състезания.

Сред най-добрите представяния на отбора е квалифицирането и участието на европейското първенство през 2009 г. в Турция.

Олимпийски игри

Външни препратки 

Естония
Спорт в Естония